Anne Mee (1775-1851), peintre britannique
 Arthur Mee (1875-1943), journaliste et écrivain britannique
 Ben Mee (1989-), footballeur britannique
 Bertie Mee (1918-2001) footballeur et entraîneur britannique
 Darnell Mee (197-), joueur américain naturalisé australien de basket-ball
 Margaret Mee (1909-1988), illustratrice botanique britannique

Autres 
 Mee, nom alternatif des Ekari, un peuple de Nouvelle-Guinée occidentale ;
 le mee, une espèce de Star Wars.

Patronyme anglais